Vaurien, une classe de dériveur monocoque léger monotype de série internationale
 Vaurien, un film français réalisé par Mehdi Senoussi
 Vaurien, un film français écrit et réalisé par Peter Dourountzis